

Cinema 
 Simon Says – film del 1998 diretto da Jim O'Malley
 Simon Says – film del 2006 diretto da William Dear

Musica 
 Simon Says – album dei 1910 Fruitgum Company del 1968
 Simon Says – singolo dei 1910 Fruitgum Company del 1968, dall'album omonimo
 Simon Says – singolo di Laleh Pourkarim del 2009, dall'album Simon and Me
 Simon Says – singolo del cantante rap Pharoahe Monch